Клод Макелеле́ Синда́ (; 18 февраля 1973, Киншаса, Заир) — французский футболист заирского происхождения, полузащитник, тренер.

Биография 
Макелеле является уроженцем Заира, современной Демократической Республики Конго. Окончил французскую академию «Мелюн», в которой жил в одной комнате с Лилианом Тюрамом.

Клубная карьера 
В 19 лет его первым профессиональным клубом в карьере стал «Нант». В составе «канареек» в 1995 году стал чемпионом Франции. В 1997 году перешёл в марсельский «Олимпик». В 1998 году Макелеле стал игроком испанской «Сельты», а позже перешёл в «Реал Мадрид», в котором завоевал место в основном составе. В «Реале» Клод выиграл два чемпионата Испании, Лигу чемпионов, а впоследствии Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Однако из-за неудовлетворения требования о повышении зарплаты Макелеле ушёл из клуба.

В 2003 году перешёл в лондонский «Челси». В «Челси» Макелеле стал одним из лидеров команды, а после прихода в команду Жозе Моуринью и вовсе ключевой фигурой. Португальский тренер использовал схему с тремя центральными хавбеками, и Клод располагался среди них центральным опорным полузащитником. В составе «Челси» Клод Макелеле выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии. 21 июля Макелеле перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. С новым клубом он заключил контракт на один сезон. В 2009 году Клод Макелеле объявил о завершении карьеры, однако затем продолжил карьеру в «Пари Сен-Жермен», продлив контракт на год. В 2011 году он принял решение окончательно завершить карьеру игрока.

Карьера в сборной 
В 1995 году Жерар Улье пригласил Макелеле в состав национальной сборной Франции на товарищеский матч. Из-за высокой конкуренции в составе «трёхцветных» Эме Жаке не взял Макелеле на домашний чемпионат мира 1998, а два года спустя Роже Лемерр не смог найти место для Клода на чемпионате Европы 2000 в Бельгии и Голландии. Макелеле участвовал на чемпионате мира 2002. Летом 2006 года Клод Макелеле участвовал на чемпионате мира в Германии.

17 июня 2008 года после последнего матча в группе С чемпионата Европы 2008 года Франция-Италия 0:2, Макелеле объявил о завершении карьеры в сборной.

Тренерская карьера 
С приходом в 2011 году Карло Анчелотти в ПСЖ он был назначен ассистентом главного тренера, продолжил работать ассистентом и при Лоране Блане. В мае 2014 года стал главным тренером «Бастии». В ноябре 2014 года был уволен за то, что клуб после 10 туров Лиги 1 занимал предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, набрав всего 10 очков.

8 января 2016 года занял пост технического директора, чтобы курировать спортивные вопросы в «Монако».

6 ноября 2017-го стало известно, что Макелеле возглавил аутсайдера бельгийской лиги — команду «Эйпен».

Достижения 
Командные

«Нант»
 Чемпион Лиги 1: 1994/95

«Реал Мадрид»
 Чемпион Примеры (2): 2000/01, 2002/03
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2001, 2003
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2002
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2002
 Обладатель Межконтинентального кубка: 2002

«Челси»
 Чемпион Премьер-лиги (2): 2004/05, 2005/06
 Обладатель Кубка Англии: 2006/07
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005, 2006/07
 Обладатель Суперкубка Англии: 2005

«Пари Сен-Жермен»
 Обладатель Кубка Франции: 2009/10

Личные
 Включен в сборную мира по версии ФИФПРО: 2005
 Игрок года по версии футболистов «Челси»: 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Пари Сен-Жермен» 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Бастия»